Zoogloea steht für:
 Zoogloea (Biozönose), eine Lebensgemeinschaft von Bodenorganismen
 Zoogloea (Gattung), eine Bakteriengattung